Pitti puede referirse a:

Apellido 
 Francesco Pitti, poeta y humanista italiano.
 John Pittí (n. 1978), árbitro de fútbol panameño.
 Luca Pitti (1398-1472), banquero florentino.
 José Luis Rodríguez Pittí (n. 1971), escritor, fotógrafo e ingeniero panameño.

Otros 
 Palacio Pitti (en italiano: Palazzo Pitti), palacio renacentista en Florencia, Italia.
 Tondo Pitti, escultura en relieve de mármol de Miguel Ángel.